Merknaam
 Gerrard, historisch Brits merk van motorfietsen
 New Gerrard, historisch Brits merk van motorfietsen

Personen met de achternaam Gerrard
 Lisa Gerrard, Australisch zangeres en componiste
 Nicci Gerrard, een deel van het schrijversduo Nicci French
 Paul Gerrard, Engels voetballer (doelman)
 Steven Gerrard, Engels voetballer en voetbaltrainer

Voornaam
 Gerrard, een jongensnaam